CIS či cis může znamenat:

 hudební nota cis
 zkratka slov Cizinecký informační systém
 Cis – obec v italské provincii Trento
 jeden z cis-trans izomerů v chemii
 Cis – druh brouka z čeledi hubokazovitých
 zkratka slova cisgender nebo cissexuál